Mauriac est un nom propre qui peut désigner :

Localités 

 Mauriac, commune française située dans le département du Cantal, bureau centralisateur du canton de Mauriac et chef-lieu de l'arrondissement de Mauriac.
 Mauriac, commune française située dans le département de la Gironde.
 Mauriac est un hameau de la commune de Senouillac où est situé le château de Mauriac.
 Mauriac est un village du département de l'Aveyron, dépendant de la commune de Saint-Laurent-de-Lévézou.

Personnalités 

 Claude Mauriac (1914-1996), écrivain et journaliste français, fils aîné de François Mauriac et frère de Jean et Luce Mauriac.
 Pierre Mauriac (1882-1963), médecin français et frère de François Mauriac.
 François Mauriac (1885-1970), écrivain français, prix Nobel de littérature en 1952.
 Jean Mauriac (1924-2020), journaliste et écrivain français, fils de François Mauriac et frère de Claude et Luce Mauriac.
 Luce Mauriac (1911-2011), écrivaine française, fille de François Mauriac, sœur de Claude et Jean Mauriac, et épouse d'Alain Le Ray.

Voir aussi 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France